Waalboer ist der Familienname folgender Personen:

 Jo Teunissen-Waalboer (1919–1991),  niederländische Speerwerferin
 Martin Waalboer (* 1959), niederländischer Fotograf
 Rick Waalboer-Spuij